Il nome Schivenoglia può indicare:
 Schivenoglia, comune italiano della provincia di Mantova
 Francesco Maria Raineri detto Lo Schivenoglia, pittore italiano nativo di tale luogo (1676-1758)